Den Namen Tetilla tragen
 der galicische Käse Queso Tetilla und
 die Pflanzengattung Tetilla aus der Familie Francoaceae mit der einzigen Art Tetilla hydrocotilifolia